Hotel zum Schwan steht für
 Hotel zum Schwan (Bad Karlshafen)
 Hotel zum Schwan (Frankfurt am Main)
 Hotel zum Schwan (Wanfried)
Siehe auch
 Hotel Schwanen